Le terme ligne 32 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
Belgique 
 Ancienne ligne 32 du tramway de Bruxelles (†1988) ;
 Ligne 32 du tramway de Bruxelles (2007) ;
 Ligne 32 du tramway du Centre.

Turquie 
 Ligne 32 du tramway d'Istanbul.

Trolleybus 
 Ligne 32 du trolleybus de Liège

Chemin de fer 
 Ligne 32, ancienne ligne des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

32